

Володькова Дівиця — село, Чернігівська область, Ніжинський район, Носівська міська громада
 Володькова Дівиця — пасажирський залізничний зупинний пункт Київської дирекції Південно-Західної залізниці